

Patronyme 

 , famille de juristes français ;
 A. Laurence Lyon (1934-2006), compositeur de musique sacrée pour les saints des derniers jours ;
 Anne-Catherine Lyon, personnalité politique suisse ;
 Arthur Lyon (1851-1905), joueur de rugby anglais ;
 Ben Lyon (1901-1979), acteur américain ;
 Caleb Lyon (1822-1875), homme politique américain ;
 Dana Lyon (1897-1982), écrivaine américaine, auteure de roman policier ;
 Dominique Lyon (1954-), architecte français ;
 Francis D. Lyon (1905-1996), réalisateur, monteur et producteur américain ;
 George Lyon (1858-1938), golfeur canadien ;
 Gustave Lyon (1857-1936), acousticien et inventeur français ;
 Harry Lyon (1885 - 1963), navigateur marin et aérien ;
 Jack Lyon (1898-1941), homme politique et soldat néo-zélandais ;
 James Frederick Lyon (1775-1842), officier de l'Armée britannique, gouverneur de la Barbade ;
 Lisa Lyon (1953-), bodybuildeuse féminine et une top model américaine ;
 Marcus Ward Lyon (1875-1942), parasitologiste, pathologiste et zoologiste américain ;
 Mary Lyon (1797-1849), pédagogue américaine ;
 Mary F. Lyon (1925-2014), généticienne américaine ;
 Nathaniel Lyon (1818-1861), général américain tué pendant la guerre de Sécession ;
 Robert Lyon (1897-1986), chef d'un réseau action du SOE, pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Rose-Claire Lyon (1986-2013), religieuse française ;
 Steve Lyon (1952-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Sue Lyon (1946-2019), actrice américaine ;
 William A. Lyon (1903-1974), monteur américain.

Toponyme

Lyon, une station du métro léger d'Ottawa.

Lyon, une commune et ville en France
 Métropole de Lyon, collectivité territoriale française à statut particulier
 Vieux Lyon, un quartier de Lyon
 Sainte-Foy-lès-Lyon, une commune de la Métropole de Lyon
 Chazelles-sur-Lyon, une commune du département de la Loire
 gare de Lyon, une gare parisienne

Lyon, une ville du Mississippi
 Fort Lyon, dans le Colorado
 , plusieurs comtés américains  dans l'Iowa, le Kansas, le Kentucky, le Minnesota et le Nevada
 Mont Lyon, montagne du parc Adirondack dans l'État de New York

Voir aussi 
 
 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme français
Patronyme anglais
Patronyme écossais
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis